Herbillon ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Herbillon (1794–1866), französischer General

 Michel Herbillon (* 1951), französischer Politiker